Сапиенс (лат. Sapiens) может означать:
 Хомо сапиенс — Человек разумный
 Homo sapiens denisovan
 Homo sapiens idaltu
 Homo sapiens neanderthalensis
 Homo sapiens sapiens
 Техно сапиенс (англ. Techno Sapiens) — американский фантастический фильм (1994).
 Media Sapiens. Повесть о третьем сроке — повесть С. Минаева (2007).
 Sapiens: Краткая история человечества — книга профессора Юваля Ноя Харари (2011).
 Homo Sapiens — альбом группы «Цветы» (2012).
 Homo Sapiens non urinat in ventum — латинское крылатое выражение.
 Мудрый — прозвище исторических личностей (англ. Sapiens).

См. также 
 Хомо (значения)